

Znane osoby o nazwisku Szpilman 
 Andrzej Szpilman (ur. 1956) – polski kompozytor, producent muzyczny i lekarz stomatolog (syn Władysława)
 Halina Szpilman (1928–2020) – polska lekarka, bohaterka książki Żona pianisty. Halina Szpilman (żona Własyława)
 Leon Szpilman (Leo Spellman) (1913–2012) – kanadyjsko-polski pianista i kompozytor pochodzenia żydowskiego (kuzyn Władysława)
 Władysław Szpilman (1911–2000) – polski pianista, kompozytor i aranżer pochodzenia żydowskiego (ojciec Andrzeja, kuzyn Leona)
 Przemysław Yisroel Szpilman – polski działacz społeczności żydowskiej, dyrektor Cmentarza żydowskiego na Woli w Warszawie w latach 2002–2020

Inne 
 (9973) Szpilman – planetoida 
 Nagroda Szpilmana
 Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana (dawne studio S1)